Een van de rassen uit Star Wars
Muun (Landak), plaats in Landak, West Kalimantan, Indonesië